Amburbium o Amburbiale era el nom llatí de la processó que en temps de la República de Roma, feia el poble amb les diverses classes de sacerdots, encapçalats pel Pontífex Màxim, donant tres vegades el tom complet a la ciutat de Roma.

Era un sacrifici que es feia a Roma per la purificació de la ciutat, equivalent a la ambarvàlia que es feia per la purificació del país. Generalment el sacrifici es celebrava quan apareixien fenòmens estranys o inesperats, o prodigis. Excepte per la finalitat, l'ambarvàlia era gairebé idèntica.

Es feia en moments de grans desgràcies i se sacrificaven tres animals, un porc, una ovella i un brau (Suovitaurílies), i es feien intenses pregàries als afores de la ciutat.

Referències 

Festes romanes